Вулиця Рахівська — вулиця в Коломиї
 Вулиця Рахівська — вулиця у Львові
 Вулиця Рахівська — вулиця в Тячеві

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Рахова